Dédalo – hiszpański okręt balonowy i okręt-baza wodnosamolotów
 Dédalo – hiszpański lotniskowiec, ex amerykański USS "Cabot" (CVL-28)